Guillou är ett efternamn av franskt ursprung, som också finns i andra länder. Den 31 december 2014 var 11 personer med namnet bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Guillou
 Ann-Linn Guillou (född 1972), svensk journalist
 Fernand Guillou (1926–2009), fransk basketspelare
 Jan Guillou (född 1944), svensk författare och journalist
 Jean Guillou (1930–2019), fransk kompositör
 Jean-Marc Guillou (född 1945), fransk fotbollsspelare och fotbollstränare

Källor

Franska efternamn
Svenska efternamn